Мемориальный музей Первой конной армии — музей, находящийся в селе Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области в доме, где 17 ноября 1919 года Революционный военный совет принял решение о создании Первой конной армии под командованием Семёна Михайловича Будённого.

История 
Создан в 1939 году как музей имени Сталина, а в 1954 году был переименован в Мемориальный музей Первой конной армии. В 2007 году находился на ремонте. Музей работает со вторника по воскресенье с 9 до 17 часов, перерыв с 12 до 14 часов.

Экспозиция 
Включает в себя документы, отражающие создание и боевой путь Первой конной армии. Среди документов: воспоминания бойцов Первой Конной Армии, послужные списки; красноармейские книжки, в том числе С. М. Будённого; благодарности; мандаты; удостоверения; плакаты гражданской войны; фотографии; фонограммы и кинофильмы. Музей хранит топографические карты боевой славы Первой конной армии.

Интересные факты 
В музее хранятся личные вещи командиров Первой конной Армии, в том числе наусник С. М. Будённого, подаренный музею в 1979 году.

Музеи Белгородской области
Военно-исторические музеи России